Zastocze peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Zastocze, village de la voïvodie de Podlachie
 Zastocze, village de la voïvodie de Lublin
 Zastocze, village de la voïvodie de Mazovie